

Persone
 Angelo Tumminelli (1969) – produttore teatrale e imprenditore italiano
 Calogero Tumminelli (1886-1945) – editore e tipografo italiano
 Michele Maria Tumminelli (1894-1988) – educatore e politico italiano
 Mauro Tumminelli (1778-1852) – giudice e politico italiano
 Angelo Tumminelli (1969) – produttore teatrale e imprenditore italiano

Altro
 Solfara Iungio Tumminelli – miniera di zolfo della provincia di Caltanissetta
 Palazzo Tumminelli-Paternò – edificio storico del centro storico di Caltanissetta

Pagine correlate
 Tumminello